A 2010. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya jégtánc versenyszámát február 19. és 22. között rendezték. Az aranyérmet a kanadai Tessa Virtue–Scott Moir-páros nyerte meg. A Magyarországot képviselő Hoffmann Nóra–Zavozin Maxim-kettős a 13. helyen végzett.

Eredmények 
A végső sorrendet a kötelező tánc, az eredeti tánc és a kűrben kapott pontszámok összege határozta meg.

Kötelező tánc

Eredeti (original) tánc

Kűr

Összesítés

Források 

Műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon